Andre Martin de Barros , surrealist artist  painter. Was born 15 November 1942 in Pau  small town of Pyrenees France.
André Filipe Saraiva Martins (noto come André Martins) – calciatore portoghese, nato nel 1987
André Martins – calciatore portoghese nato nel 1990, nome completo André Renato Soares Martins